Le terme « cerise noire » peut faire référence à :
 la cerise noire, fruit du Cerisier noir () ;
 la cerise noire d'Itxassou, variété de cerise douce ().